Don Patterson (1909-1998) – animatore e regista statunitense
 Don Patterson (1936-1988) – organista statunitense